

Patronyme 

 Joseph Roques (1757-1847), peintre français ;
 Léon Roques (1839-1923), compositeur français ;
 Jules Roques (1850-1909), directeur du Courrier français ;
 Gabriel Roques (1851-1915), caricaturiste français ;
 Pierre Auguste Roques (1856-1920), général français ;
 Charles Auguste Henri Roques (1858-1914), général de division français ;
 Gaston Roques (1862-1938), homme politique français ;
 Guillaume-Honoré Roques, dit l’abbé de Montgaillard (1772-1825), écrivain et polémiste français ;
 H. F. Roques (<1874->1910), joueur de cricket et de football britannique ; 
 Mario Roques (1875-1961), romaniste ;
 Clément Émile Roques (1880-1964), cardinal français ;
 Raymond Roques (1902-1991), homme politique français ;
 Raymond Roques (1914-1943), aviateur français, Compagnon de la Libération ;
 Henri Roques (1920-2014), militant négationniste français ;
 Alfred Roques (1925-2004), joueur de rugby à XV français ;
 Gisèle Roques (<1930->1958), joueuse française de basket-ball ;
 Odette Roques (<1930->1958), joueuse française de basket-ball ; 
 Bernard Roques (1935-), biochimiste français ;
 Jean-Claude Roques (1943-), joueur de rugby à XV français ;
 Michel Roques (1946-), coureur cycliste français ;
 Serge Roques (1947-), homme politique français ;
 Dominique Roques (1948-), scénariste belge de bande dessinée ;
 Sébastien Roques (1973-), entraîneur de football français ;
 Romain Roques (1983-), joueur de rugby à XV français.

Toponyme 

 Roques, commune française de la Haute-Garonne ;
 Roques, commune française du Gers.

Homonymie de localités